Evanisio Uliano, mais conhecido como Vânio (Braço do Norte, ), é um político brasileiro.

Carreira

É despachante em Braço do Norte.

Filiado ao Partido Democrático Social (PDS) desde 1980, depois, devido à extinção deste, ao Partido Progressista Brasileiro (PPB), e finalmente, com a alteração da denominação deste, ao Partido Progressista (PP).

Foi presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural de Braço do Norte (Cerbranorte) por 14 anos. No último período, 2007 — 2010, licenciou-se do cargo em 2009, a fim de concorrer ao cargo de prefeito.

Foi eleito prefeito municipal de Braço do Norte em 1 de março de 2009, em sua primeira participação na política. Assumiu o cargo em 16 de março.

Ligações externas
Registro de Candidatura no Tribunal Superior Eleitoral
Evanisio Uliano é empossado prefeito de Braço do Norte
Página oficial da Cerbranorte
Página da Prefeitura de Braço do Norte

Prefeitos de Braço do Norte
Naturais de Braço do Norte
Membros do Progressistas de Santa Catarina